Alexanderhof (Den Haag) - hofje in Den Haag
 Alexanderhof (Hapert) - hofje in Hapert
 Alexanderhof (Numansdorp) - Monument in Numansdorp
 Alexanderhof (Capelle aan den IJssel) - Monumentale boerderij in Capelle aan den IJssel
 Alexanderhof (Prenzlau) - dorp en wijk van Prenzlau in Duitsland